Alpargatas pode se referir a:sandalia

Alpargata ou alpercata - um tipo de calçado  de lona;
São Paulo Alpargatas - uma empresa brasileira do setor calçadista e de lonas.

Desambiguação

es:Alpargatas